Спот — багатозначний термін.
 Спот (угода) — умови розрахунків, при яких оплата за угодою проводиться негайно.
 Ціна спот — ціна, за якою продається реальний товар, цінні папери або валюта в даний час і в даному місці на умовах негайної поставки.
 Т-спот — діагностичний тест.

Посилання 
 Спот  //